Stockholm
 Bredäng (metrostation) - metrostation in onderstaande wijk
 Bredäng (wijk) - wijk
 Mälarhöjden/Bredäng Hockey - ijshockeyclub
 Bredäng Kerk - kerk
 Bredängsparken - park

Elders in Zweden
 Smedsgården och Bredäng - plaats in Zweden